

Persone 
 Alëna Fomina – tennista russa
 Aleksandra Fomina - pallavolista ucraina
 Elena Fomina – allenatrice di calcio ed ex calciatrice russa, centrocampista

Pagine correlate 
 Fomin